Anthemus är ett släkte av steklar som beskrevs av Howard 1896. Anthemus ingår i familjen sköldlussteklar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Sköldlussteklar
Anthemus